Cuatricolor es el nombre popular de la bandera de La Rioja, España, por estar formada por cuatro franjas horizontales de igual tamaño ; sus colores son rojo, blanco, verde y amarillo; aunque hubo cierta discusión con el rojo contra rojo vino. Creada popularmente en 1978 al socaire de los ideales autonomistas de la época. Se oficializó en 1979 como bandera de la entonces Provincia de Logroño, aunque estaba claramente asimilada como de La Rioja, de hecho la provincia recuperó este nombre un año más tarde. Hay quien la llama Roblanvera de Rojo, blanco, verde y amarillo.

Banderas de La Rioja (España)